Spicula o spicola – fenomeno della fisica solare
 Spicola – struttura microscopica dell'endoscheletro delle spugne
 Spicola – organo copulatorio nei nematodi
Spicola – glicoproteina sulla superficie di alcuni virus